Semiramis steht für:

 Semiramis, altorientalische Heldin
 eine Tragödie von Voltaire, siehe Sémiramis (Voltaire)
 eine Oper von Gioachino Rossini, siehe Semiramide
 (584) Semiramis, Asteroid

Siehe auch:
 Hängende Gärten der Semiramis